Heinrich Bargmann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bargmann (Glockengießer) (um 1480–um 1515), deutscher Glockengießer
 Heinrich Bargmann (Buchhändler), deutscher Verlagsbuchhändler